Sulu bezeichnet:

 Sulu-Archipel, ein Archipel im Inselreich der Philippinen
 Sulu (Kambja), Dorf der Landgemeinde Kambja im Kreis Tartu, Estland
 Sulu (Märjamaa), Dorf der Landgemeinde Märjamaa im Kreis Rapla, Estland
 Provinz Sulu, eine philippinische Provinz
 Sultanat von Sulu, ein ehemaliges Sultanat, das den Sulu-Archipel einnahm
 Sulu (Zadoi), Gemeinde im tibetischen Kreis Zadoi (Dzatö)
 eine alternative Bezeichnung für die Zulu (Volk)

Sulu ist der Familienname von:
 Aytaç Sulu (* 1985), deutsch-türkischer Fußballspieler

Sulu ist:
 Hikaru Sulu, Figur aus dem Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Hikaru Sulu

Siehe auch:
  Zulu